Romanisch bzw. romanisch steht für:

 Romanik, Kunststil des frühen Hochmittelalters
 Romanen, eine Volksgruppe
 Romanische Sprachen, eine Sprachfamilie
 Bündnerromanisch, eine der vier Landessprachen der Schweiz

Siehe auch:
 Romani (Begriffsklärung)